180-мм пушка С-23 — советская 180-мм пушка, разработанная коллективом конструкторов во главе с В. Г. Грабиным. 

В 1955 году произведено 8 пушек, затем производство прекращено, в связи с «хрущёвским сокращением». В 1970-х годах производство арторудий восстановлено. С-23 имеет одинаковый с С-33 и С-43 лафет, так называемый триплекс.

История 
Первый опытный образец — 1948 год.

Начало серийного производства — 1955 год.

По данным на 2017 год, находилась на вооружении лишь в Сирии.

Описание конструкция 
Боевой расчёт — 16 человек.
Полный боевой вес — 21 450 кг.
Длина ствола — 8,8 м.
Общая длина орудия в походном положении — 10,485 м.
Ширина орудия в походном положении — 2,996 м.

Орудие имеет возможность стрельбы ядерными боеприпасами ЗБВ1.

Максимальный угол склонения/возвышения, град. — −2/+50.
Угол горизонтального наведения, град. — 44.

Боеприпасы и баллистика

На вооружении 

  — некоторое количество, по состоянию на 2022 год. Изначально — 36 единиц в одной бригаде.

Примечания

Литература 
 
 
 

Артиллерия калибра 180 мм
Артиллерия СССР